Мизантроп:

 Мизантроп — человек, которому свойственна мизантропия.
 Мизантроп — картина Питера Брейгеля Старшего написанная в 1568 году темперой по холсту. 
 Мизантроп — пятиактная театральная комедия Мольера в стихах, поставленная в театре Пале-Рояля 4 июня 1666 года.

См. также 
 Мизантропия (значения)